Zdzisław Stefanoff (ur. 27 marca 1959 w Siedlcach) – polski szachista, sędzia, instruktor i działacz szachowy, nauczyciel.

W latach 2015-2019 był prezesem Klubu Szachowego Skoczek Siedlce. Od grudnia 2021 jest zawodnikiem UKS TSz Zieloni Zielonka.

Jest członkiem Zarządu Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność w Siedlcach, członkiem Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Siedlcach oraz członkiem MKP Pogoń Siedlce.

Odznaczenia 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP – 2011
Medal Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji Narodowej – 2013
Brązowy Krzyż Zasługi przez Prezydenta RP z rąk Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło – 2017
Odznaka Srebrna Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" – 2021
Medal Złoty za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP – 2022

Przypisy

Bibliografia 
 "Wychowawca" nr 5/2014, str. 22

Polscy szachiści
Polscy działacze szachowi
Ludzie urodzeni w Siedlcach
Urodzeni w 1959
Odznaczeni Medalem za Długoletnią Służbę
Odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)